Arif () oder die Namensvariante Aref sind männliche Vornamen arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Der Wissende“, „Der Erfahrene“. Der Name kommt hauptsächlich im arabischen und persischen Sprachraum, in der Türkei, in Aserbaidschan und auf dem Balkan vor und tritt auch als Familienname auf. Die weibliche Form des Namens ist Arife.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Hacı Arif Bey (1831–1885), osmanischer Komponist

Vorname 

Arif
 Arif (Rapper) (* 1988), norwegischer Rapper, Sänger und Songwriter
 Arif Abd ar-Razzaq (1921–2007), irakischer General und Politiker
 Arif Alvi (* 1949), pakistanischer Politiker, seit 2018 Staatspräsident Pakistans
 Arif Demolli (1949–2017), kosovo-albanischer Schriftsteller und Journalist
 Arif Erdem (* 1972), türkischer Fußballnationalspieler
 Arif Güney (* 1953), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Arif Erkin Güzelbeyoğlu (* 1935), türkischer Architekt, Musiker und Schauspieler
 Arif Kocabıyık (* 1958), türkischer Fußballspieler
 Arif Kuşdoğan (* 1956), türkischer Fußballspieler
 Arif Mardin (1932–2006), US-amerikanischer Musikproduzent türkischer Herkunft
 Arif Dschangirowitsch Melikow (1933–2019), aserbaidschanischer Komponist
 Arif Mirsojew (* 1944), aserbaidschanischer Komponist, Organist und Pianist
 Arif Morkaya (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Arif Peçenek (1959–2013), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Arif Sağ (* 1945), türkischer Sänger und Politiker
 Arif Taifur (* 1945), kurdisch-irakischer Politiker
 Arif Taşdelen (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Arif Ünal (* 1953), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) türkischer Herkunft

Aref
 Aref al-Aref (1891–1973), arabischer Journalist, Politiker und Beamter palästinensischer Herkunft
 Aref Arefkia (* 1941), iranischer Sänger
 Aref Gholami (* 1997), iranischer Fußballspieler
 Aref Hamza (* 1974), syrischer Lyriker, der im Exil in Deutschland lebt
 Aref Ali Nayed (* 1962), auf islamische Philosophie spezialisierter libyscher Gelehrter
 Abdullah Aref al-Yafi (1901–1986), libanesischer Premierminister

Familienname 
Arif
 Abd ar-Rahman Arif (1916–2007), Präsident des Irak (1966–68)
 Abd as-Salam Arif (1921–1966), Präsident des Irak (1963–66)
 Ahmed Arif (1927–1991), kurdischstämmiger türkischer Dichter
 Hussain Arif (* 1968), pakistanischer Leichtathlet
 Ibn al-Arif (1088–1141), Sufi im mittelalterlichen Almería
 Kader Arif (* 1959), französischer Politiker
 Mohamed Arif (* 1985), maledivischer Fußballspieler
 Mohammed Usman Arif (1923–1995), indischer Politiker
 Ozan Arif (1949–2019), türkischer  Produzent und Sänger
 Samsul Arif (* 1985), indonesischer Fußballspieler
 Syed Mohammed Arif (* 1944), indischer Badmintonspieler und -trainer
 Zainal Arif (* 1981), indonesischer Fußballspieler

Aref
Siehe Aref

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname